Weisenau steht für:

 einen Stadtteil von Mainz, siehe Mainz-Weisenau
 einen gallo-römischen Helmtypus, siehe Weisenau (Helm)

Siehe auch:
 Weißenau